Anton Dilger ist der Name folgender Personen:

* Anton Dilger (Oberamtmann) (1806–1885), badischer Oberamtmann
 Anton Dilger (Mediziner) (1884–1918), deutsch-amerikanischer Arzt